Franz Leuthardt ist der Name folgender Personen:

* Franz Leuthardt (Paläontologe) (1861–1934), Schweizer Paläontologe und Geologe
 Franz Leuthardt (Biochemiker) (1903–1985), Schweizer Biochemiker